Всеобщие выборы в Гватемале проходили в ноябре 1873 года. Они стали первыми в истории Гватемалы и проводились после прихода к власти временного президента Мигеля Гарсиа Гранадоса, который назначил выборы для избрания постоянного президента. В результате победил Хусто Руфино Барриос Ауйон, получивший 82 % голосов.

Results

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 González Davison, Fernando. El régimen Liberal en Guatemala (1871–1944). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 1987.
 Dosal, Paul J. Power in transition: the rise of Guatemala's industrial oligarchy, 1871—1994. Westport: Praeger. 1995.
 Holden, Robert H. Armies without nations: public violence and state formation in Central America, 1821-1960. New York: Oxford University Press. 2004.
 LaCharité, Norman A., Richard O. Kennedy, and Phillip M. Thienel. Case study in insurgency and revolutionary warfare: Guatemala, 1944-1954. Washington, D.C.: Special Operations Research Office, American University. 1964.
 Luján Muñoz, Jorge. Las revoluciones de 1897, la muerte de J.M. Reina Barrios y la elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis Edinter. 2003.
 Taracena Arriola, Arturo. "Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870—1929)." Historia general de Centroamérica. 1994. San José: FLACSO. Volume 4. 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1873 год в Гватемале
Ноябрь 1873 года